Буряк (Beta) — рід одно-,  дво- і багаторічних трав'янистих рослин родини Амарантові, який включає низку видів, серед яких буряк звичайний (Beta vulgaris) має сільскогосподарське значення.
 Буря́к — українське прізвище, походить від назви сількогосподарської культури буряк.

Багатозначні терміни